Betanzos kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Betanzos (ort), Potosí,

Spanien 

 Betanzos (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Betanzos (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar